Кранохори (, Кранохори, катаревуса: Κρανοχώριον, Кранохорион) може да се отнася за:

 Дреничево, на гръцки Кранохори, село в Егейска Македония, Гърция, част от дем Нестрам (Несторио), област Западна Македония
 Кранохори, старо име Къзли, село в Егейска Македония, Гърция, част от дем Кавала, област Източна Македония и Тракия